«El mensajero del miedo» hace referencia a varios artículos sobre obras de ficción:

Literatura 
 El mensajero del miedo (novela), título original "The Manchurian Candidate", novela de Richard Condon de 1959.

Cine 
 El mensajero del miedo, The Manchurian Candidate (película de 1962), obra de John Frankenheimer con Frank Sinatra, Janet Leigh y Laurence Harvey. 
 El mensajero del miedo (película de 1999), obra mexicana de Gilberto de Anda.
 El mensajero del miedo, The Manchurian Candidate (película de 2004), de Jonathan Demme con Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber y Jon Voight.